Der Familienname Sarkozy kommt aus der südungarischen Region Sarköz und ist vor allem unter Roma verbreitet. Er ist der Familienname folgender Personen:
 Carla Bruni (bürgerlich Carla Bruni-Sarkozy; * 1967), französisch-italienische Musikerin und Model, Ehefrau von Nicolas Sarkozy
 Cécilia Attias, geboren Cécilia Ciganer-Albéniz (* 1957), französisches Mannequin, ehemalige Ehefrau von Nicolas Sarkozy und Mutter von Jean Sarkozy
 Nicolas Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagybócsa; * 1955), ehemaliger französischer Staatspräsident von 2007 bis 2012
 Jean Sarkozy (* 1986), französischer Politiker und Sohn von Nicolas Sarkozy

Die Variante Sarközi ist der Familienname von:

 Anton Hans Sarközi, Realname des österreichischen Sängers Tony Wegas
 Rudolf Sarközi (1944–2016), Obmann des Kulturvereins Österreichischer Roma

Die Variante Sárközy ist der Familienname von:
András Sárközy (* 1941), ungarischer Mathematiker
 Zigeuner Sárközy, Charaktere im Historienroman Egri csillagok

Siehe auch:
 Satz von Sárközy